Лешница — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лешница — деревня в Малоритском районе Брестской области.
 Лешница — агрогородок в Березинском районе Минской области.
 Лешница — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Болгария 
 Лешница — село в общине Сандански Благоевградской области.
 Лешница — село в общине Ловеч Ловечской области.

Македония 
 Лешница — в общине Гостивар.
 Лешница — в общине Заяс.

Сербия 
 Лешница — село в составе городского поселения Лозница Мачванского округа.